CUB, sigle composé des trois lettres C, U et B, peut faire référence à :
 Communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole ;
 Communauté urbaine de Brest, devenue Brest Métropole ;
 Club unihockey Bisontin ;
 Club Ultimate Bailly.

CUB est aussi un code qui peut désigner :
 Cuba, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 Cubana, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 Owens Downtown Airport, à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cub est un nom qui peut désigner :
 Le Piper J-3 Cub, un avion léger biplace des années 1930.
 Le lac Cub, un lac du Colorado.

Code